

Esperimento 
 SOX – esperimento di fisica di particelle che utilizza generatori di neutrini in vicinanza al rivelatore Borexino

Codici 
 SOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sogamoso (Colombia)

Diritto 
 SOX – Legge Sarbanes - Oxley sulla corporate governance e la revisione contabile negli Stati Uniti d'America

Informatica
 SoX – un programma open-source per la manipulazione di file audio.